

Patronyme 

 François Le Coigneux de Bachaumont (1624-1702), poète français ;
 Louis Petit de Bachaumont (1700-1771), écrivain français auteur des Mémoires secrets.